La competició de rifle militar, 300 metres bocaterrosa per equips va ser una de les vint-i-una proves del programa de Tir dels Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. Es disputà el 29 de juliol de 1920 i hi van prendre part 75 tiradors procedents de 15 nacions diferents.

Medallistes

Resultats 
La suma de la puntuació dels cinc tiradors determinava la de l'equip. La màxima puntuació possible era 300 punts.

Referències

Enllaços externs 
 
 
  Tir - Anvers 1920 

Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1920